Kamata steht für:
 Kamata (Ōta), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Tokio, heute ein Stadtteil des Bezirks Ōta
 Bahnhof Kamata, ein Bahnhof in Kamata
 Kamata-ku (Tokio), ehemaliger Stadtbezirk der Stadt Tokio
 Kamata (Setagaya), ein Stadtteil des Bezirks Setagaya der japanischen Präfektur Tokio

Kamata ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroyoshi Kamata (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Jirō Kamata (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Masaru Kamata (* 1940), japanischer Leichtathlet
 Mitsuo Kamata (* 1937), japanischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Naoko Kamata (* 1983), japanische Seglerin
 Pedro Kamata (* 1981), französischer Fußballspieler
 Shōji Kamata (* 1935), japanischer Basketballspieler
 Shōma Kamata (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Tor Kamata (1937–2007), Ringname des US-amerikanischen Wrestlers McRonald Kamaka
 Torai Kamata (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Toshiaki Kamata (* 1951), japanischer Leichtathlet
 Yasuhiro Kamata (* 1980), japanischer Fußballspieler